Cuticola – anatomia umana
 Cuticola – artropodi
 Cuticola – botanica
 Cuticola – micologia
Cuticola – delle uova (all'esterno del guscio)